L'Open d'Égypte masculin de squash 2022 ou CIB Egyptian Open 2022 est l'édition 2022 de l'Open d'Égypte de squash dont les phases finales se déroulent sur un cours vitré devant les Pyramide de Khéops du 19 au . 

Le tournoi est au format PSA World Tour Platinum avec  dont deux wild card, Karim El Torkey et Salman Khalil et  dont les 8 têtes de série qualifiées directement pour le deuxième tour.

Dotation et points 
La dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant:

Têtes de série

Tableau final

Demi-finale, finale

Tableau supérieur

Tableau supérieur 1

Tableau supérieur 2

Tableau inférieur

Tableau inférieur 1

Tableau inférieur 2

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Open d'Égypte féminin de squash 2022
 Saison 2022-2023 de la PSA

Liens externes 
 Page PSA

2022
Sport en Égypte en 2022
PSA World Series 2022
Sport en septembre 2022